BRIC ou Bric peut faire référence à :
 le BRIC, acronyme de Brésil, Russie, Inde et Chine (2009). Acronyme remplacé le  par BRICS à la suite de l'adhésion de l'Afrique du Sud. Aussi dénommé BRICSAM par Goldman Sachs après un rapprochement entre Mexique et groupe BRICs ; 
 Bric à brac,  de la chanteuse française Priscilla ;
 Bric-à-brac et compagnie, moyen métrage français réalisé par André E. Chotin en 1931 ;
 le Bric Froid, sommet des Alpes cottiennes, à la frontière entre les Hautes-Alpes françaises et le Piémont italien,
 le Bric de Rubren ou Grand Rubren, sommet du massif de Chambeyron, culminant à .

 Bric, variante orthographique d'un type de bateau, le brick ;